Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Dłużniewski – polski malarz, rysownik, grafik, fotograf, performer
 Jan Dłużniewski – polski szlachcic, urzędnik i sędzia
 Mirosław Dłużniewski – polski lekarz
 Wiktor Dłużniewski – polski nauczyciel, literat, poeta